X Чемпионат СССР был проведен с 15 по 19 августа 1962 года в городе Москве.

Награды разыгрывались в личном первенстве.  Особенность этого чемпионата была в том, что это был решающий отборочный турнир перед чемпионатом мира 1962 года, который должен был впервые пройти в городе Мехико .

В соревнованиях участвовало 38 спортсмена. Главный судья - О. Логофет, главный секретарь - В. Штиммер.

Результаты. Личное первенство.

Итоговая таблица.

 Итоговая таблица.

Командный Чемпионат СССР был проведен в Москве с 11 по 15 июля 1962 года. Одновременно проходило Первенство СССР среди юношей (1941 г.р.и моложе). Медали разыгрывались в командном и личном первенстве.

В соревнованиях участвовали спортсмены, представлявшие 16 сборных команд (по 3 пятиборца в каждой команде) союзных республик, Москвы и Ленинграда.  В общекомандный зачет засчитывались результаты взрослых и юношей. 

Командный чемпионат СССР входил в систему отбора в состав команды СССР для участия в Чемпионате мира 1962 года в городе Мехико .

Командное первенство 
 Командное первенство. Мужчины. Победитель и призёры.

 Командное первенство среди юношей.

Личное первенство 
 Личное первенство. Мужчины. Победитель и призёры.

 Личное первенство. Юноши. Победитель и призёры.

Общекомандные результаты. 
В общекомандный зачет засчитывались результаты командных соревнований среди взрослых и юношей.

Литература
 
 
 
 Спортивный ежегодник, 1962. — : «Физкультура и спорт», 1963 
 Kehakultuurlase aastaraamat 1962, Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963.

Чемпионат СССР по современному пятиборью
1962 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1962 году
Спортивные соревнования в Москве
Июль 1962 года
август 1962 года